Гамо-гофа-дауро (Gamo-Gofa-Dawro) — афразийский язык, на котором говорят в зонах Волайита, Гамо-Гофа и Дауро региона Южных национальностей, народностей и народов в Эфиопии. На этих разновидностях говорят народы гамо, гофа и дауро. Бленч (2006) и справочник Ethnologue относят эти разновидности к отдельным языкам. Диалектами дауро являются конта и куча.

Разновидности 
 На гамо (Gamo, Gemu) говорит народ гамо, который проживает на зоне Гамо-Гофа региона Южных национальностей, народностей и народов. Имеет диалект даче. 1 110 000 носителей.
 На гофа (Gofa, Goffa) говорит народ гофа, который проживает на зоне Гамо-Гофа региона Южных национальностей, народностей и народов. 363 000 носителей.
 На дауро (Cullo, Dauro, Dawro, Kullo, Ometay) говорит народ дауро, который проживает на зоне Дауро региона Южных национальностей, народностей и народов. Имеет диалекты конта и куча. 543 000 носителей.

Письменность 
Письменность на эфиопской графической основе:

Фонология 
Гласные в гамо-гофа-дауро:

У каждой гласной есть долгий эквивалент.

Согласные в гамо-гофа-дауро:

Ссылки 
 Гамо на Ethnologue
 Гофа на Ethnologue
 Дауро на Ethnologue

Примечания 

Языки Эфиопии
Омотские языки